Toni (futebolista espanhol)
António José Conceição Oliveira — futebolista e treinador português, conhecido como Toni, que destacou como jogador e treinador do SL Benfica
António da Conceição Silva Oliveira — futebolista e treinador português, conhecido como Toni, que destacou como jogador do SC Braga
Nélson Gama (1972) — futebolista português, conhecido como Toni

Cinema 
 Toni (filme) — filme de 1935, dirigido por Jean Renoir

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos